Кристиан Генрих Генель (; 1715 — 16 июня 1787, Дрезден) — немецкий , врач генерального штаба и личным врач курфюрстов Саксонии. Доктор медицины (1739).

Биография 
Изучал медицину под руководством Германа Бургаве в Лейденском университете. В 1739 году получил докторскую степень в Лейдене.

После служил полевым врачом и комиссаром медицины, затем был одним из первых преподавателей Саксонской медико-хирургической коллегии, основанной в 1748 году в пехотных казармах Нойштадтер в Дрездене, для подготовки хирургов для войск Саксонии и хирургов для сельских районов близ Дрездена. С 1755 года работал личным врачом у курфюрста Саксонии Фридриха Августа II. Позже был назначен придворным советником и возглавлял медицинские службы в качестве главного врача.

Член Леопольдины с 1764 года. Автор ряда трудов в области медицины.

Избранные сочинения 
 Dissertatio inauguralis medica de Camphora. Wishoff, Lugduni Batavorum 1739 (Digitalisat)
 Grundsätze zur ausübenden Arzneykunst nach Anleitung des Boerhave von Dr. Christian Heinrich Häneln, Churfürstl. Sächs. Hofrath und Leib, auch General-Stabs-Medico, zu seinen Vorlesungen bey dem Collegio Medico-Chirurgico aufgesetzt, und nach dessen Ableben zum Druck befördert. Churfürstliche Hofbuchdruckerey, Dresden 1781 (Digitalisat)

Примечания

Ссылки 
 Haenel, Christian Heinrich
 Haenel, Christian Heinrich
 

Придворные медики
Выпускники Лейденского университета
Члены Леопольдины
Педагоги XVIII века
Педагоги Германии
Доктора медицины
Врачи Германии